Шаветт:
 Шаветт, Эжен (1827—1902) — французский писатель.
 Шаветт — бритва со сменными лезвиями, аналогичная по форме опасной бритве.